William Reid (1791-1858), meteorologo e militare britannico, governatore di Malta e delle Bermuda
 William "Willie" Reid (1884-1966), calciatore scozzese
 William Reid (1893-1955), allenatore di pallacanestro statunitense membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
 William Reid, chitarrista del gruppo musicale The Jesus and Mary Chain